Hancock es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Hancock (pueblo); o
  Hancock (villa).